Tibi kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tibi (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Tibi (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar